Gail steht für:

 Gail, Fluss in Österreich
 Tiroler Gail (auch: Kleine Gail sowie Gailbach), Bach im östlichen Pustertal
 Gail (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Maria Gail, Vorort von Villach
 Gail (Vorname)

Gail ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert Gail (* 1941), deutscher Indologe
 Andreas von Gail (1526–1587), deutscher Rechtsgelehrter, Kaiserlicher Hofrat und Kanzler der Freien Reichsstadt Köln
 Ferdinand Gail (1826–1885), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Georg Gail (1884–1950), deutscher Zigarrenfabrikant
 Hermann Gail (* 1939), österreichischer Schriftsteller und Verleger
 Jean-Baptiste Gail (1755–1829), französischer Archäologe
 Jörg Gail († 1584), Schulmeister, Notar, Verfasser des Itinerars Raißbüchlin
 Max Gail (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Otto Gail (1887–1970), deutscher Verwaltungsjurist und preußischer Landrat
 Otto Willi Gail (1896–1956), deutscher Wissenschaftsjournalist und Schriftsteller
 Philipp Gail (1525–1574), deutscher Kaufmann, Politiker, Ratsherr und Bürgermeister der Freien Reichsstadt Köln
 Philipp Gail (Unternehmer) (1785–1865), hessischer Tabakunternehmer und Landtagsabgeordneter
 Sophie Gail (1775–1819), französische Sängerin, Komponistin und Schriftstellerin
 Werner Gail  (1923–1990), General der Luftwaffe der Bundeswehr
 Wilhelm Gail (1804–1890), deutscher Architekturmaler
 Wilhelm Gail (Fabrikant) (1854–1925), Fabrikant und Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen

Siehe auch:
 Gailbach
 Gale
 Gayl
 Geil